Zeche Louise steht für:

 Zeche Louise Tiefbau 
 Zeche Vereinigte Louise
 Zeche Louischen